USS Bell — имя двух военных кораблей ВМС США, названных в честь контр-адмирала Генри Хейвуда Белла.

 USS Bell (DD-95) — эскадренный миноносец типа «Викс».
 USS Bell (DD-587) — эскадренный миноносец типа «Флетчер», находившийся в составе ВМС США с 1943 по 1946 годы.

См. также 
 USS Belle (1864)
 USS Jacob Bell (1842)
 USS J. Franklin Bell (APA-16)